Саловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Саловка — село в Вейделевском районе Белгородской области.
 Саловка — хутор в Ровеньском районе Белгородской области.
 Саловка — посёлок в Ольховатском районе Воронежской области.
 Саловка — село в Лямбирском районе Мордовии.
 Саловка — деревня в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Саловка — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Саловка — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Саловка — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Саловка — станция в Пензенском районе Пензенской области.
 Саловка — деревня в Починковском районе Смоленской области.

Украина 
 Саловка — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Саловка — село в Кременчугском районе Полтавской области.

См. также 
 Новая Саловка
 Никольская Саловка